Belzer est un patronyme porté notamment par :

 Bill Belzer (1968-), musicien américain ;
 Emil Belzer (1860-1930), avocat et homme politique allemand ;
  (1937-2014), sculpteur, céramiste et professeur néerlandais ;
  (1870-1948), lieutenant général de l'armée néerlandaise ;
  (1913-1977), officier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Richard Belzer (1944-2023), acteur, scénariste et présentateur de télévision américain.